Dmitrij Kiseljov (rukometaš)
Dmitrij Kiseljov (filmski redatelj)